Kuningan (vroeger Koeningan) kan verwijzen naar:

Kuningan (Jakarta), het zakencentrum in Jakarta
Kuningan (Kanigoro), een bestuurslaag
Kuningan (regentschap)
Kuningan (onderdistrict)
Kuningan (stad)